Церква святого Юрія — парафія і храм греко-католицької громади Підгаєцького деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Старе Місто Тернопільського району Тернопільської області.

Оголошена пам'яткою архітектури місцевого значення.

Історія церкви 
Першим храм Святого Юрія збудовано у 1688 році. Парафія має дві церкви: Святого Юрія і Покрови Пресвятої Богородиці. У 1898 році на місці старої дерев’яної церкви збудовано нову, кам’яну. Фундатор та організатор — Кость Мартинець. Перший камінь привіз Онисько Голіят. Кам’яні фігури Святого Юрія і святих верховних апостолів Петра і Павла виготовив з каменю житель села Андрій Папіш у 1920 році. А церква Покрови Пресвятої Богородиці у Старому Місті, на дільниці «Тудинка», збудована у 1706 році з другою церквою на емпорі Різдва Святого Івана Хрестителя за кошти громади і дідича Єжи Потоцького. У 1906 році ця церква на той час виконувала функцію цвинтарної каплиці.

У 1946—1961 роках парафія і храм Святош Юрія належали до Московського патріархату. У травні 1961 року державна влада церкву Святого Юрія закрила. Завдяки голові колгоспу Івану Потупі, у 1977 році замість складу міндобрив у церкві був відкритий музей. У листопаді-грудні 1989 році почалися греко-католицькі відправи на «Тулинці» у церкві Покрови Пресвятої Богородиці.

Першу Службу Божу відправили 4 грудня 1989 року у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. А 4 лютого 1990 року першу Службу Божу в храмі Святого Юрія відправили о. Ярослав-Василь Івасюк, о. Роман Шафран, о. Дмитро Долішняк, о. Василь Прищ, яку очолив о. Василь Семенюк. На храмовий празник Святого Юрія відбулася перша архиєрейська Служба Божа, яку очолив владика Михаїл Сабрига. Іконостас виготовили для церкви Святого Юрія Василь Тимура і Роман Цюрпіта у 1992 році, а розписали церкву художники: Ярослав Дідуник, Петро Шептак та Ігор Тесельський у 1997 році.

На парафії відбулися місії, які в 1993 році провели о. Михайло Шевчишин, ЧНІ, і о. Василь Іванів, ЧНІ; в 1994 році — о. Степан Федчишин, ЧНІ із сестрами служебницями Серафимою, Веро нікою і Миколаєю; в 1998 році — о. Михайло Шевчишин, ЧНІ, який також відновив парафіяльне братство «Матері Божої Неустанної Помочі».

На території парафії є пам'ятник Святому Миколаю, фігура Матері Божої, яку відновила родина Романа і Марії Пнях; на подвір’ї сім’ї Богдана Шаль є фігура Ісуса Христа; коло церкви Святого Юрія збудовано капличку Святого Миколая за сприяння Франка Раїнчука і громади.

Діють припарафіяльні: спільнота «Матері в молитві», братства «Матері Божої Неустанної Помочі», «Апостольство молитви», Вівтарна дружина.

Парохи 

 о. Роман Гуглевич (1709—1731),
 о. Роман Задуманій (1731),
 о. Іван Завальний (1731),
 о. Іван Залужний (1743),
 о. Іван Завалькевич (1759),
 о. Іван Завальний (1770),
 о. Йосиф Лісенський (1788),
 о. Михайло Блозовський (1930),
 о. Михайло Кузьма (1931—1933),
 о. Василь Джиджора (1935—1938),
 о. Ярослав Княшницький (1931—1943),
 о. Івахів (1943—1944),
 о. Лігши Косар (1945),
 о. Гумнипький (1946—1948),
 о. Курій Пашківськіїй (1948—1955),
 о. Володимир Королюк (1955—1961),
 о. Василь Семенюк,
 о. Ярослав-Василь Івасюк,
 о. Петро-Роман Шафран,
 о. Дмитро Долішняк,
 о. Іван Колодій,
 о. Степан Захарків, ЧНІ,
 о. Павло Коваль,
 о. Омелян Гадзевич,
 о. Микола Малярчук,
 о. Василь Семенюк,
 о. Василь Івасюк (1990—1993),
 о. Володимир Люшняк,
 о. Іван Хрептак (1991),
 о. диякон Ярослав Мендюк (1992—1993),
 о. Михайло Касіян (1992—1993),
 о. Микола Мидляк (з березня 1993).
</div>

Примітки

Джерела 
 

Церкви Тернопільського району
Старе Місто (Тернопільський район)
Церкви Святого Юрія